Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин 2006 прошёл с 12 по 23 июня в Яунде, Камерун по круговой системе. В нём участвовали 16 спортсменов из 6 стран.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

2006 год в Камеруне
2006 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Яунде
Чемпионаты Африки в Камеруне
Июнь 2006 года
Чемпионаты Африки в 2006 году